Giovanni Ricordi (1785-1853), éditeur italien d'ouvrages musicaux, fondateur en 1808 de la Casa Ricordi ;
 Giulio Ricordi (1840-1912) compositeur et éditeur italien d'ouvrages musicaux ;
  (1932-2012), producteur discographique italien, fondateur le  de la Dischi Ricordi ;
 Pierre Ricordi (XIVe siècle), carme et sorcier à Carcassonne ;
  (1811-1888), éditeur italien d'ouvrages musicaux ;
  (1865-1933), éditeur italien d'ouvrages musicaux.

Autres usages 
 La Casa Ricordi (Maison Ricordi) est une maison d'édition musicale, fondée à Milan en 1808, dont le nom est lié à l'opéra italien ;
 Casa Ricordi est le titre original du film La Maison du souvenir, réalisé par Carmine Gallone en 1954 ;
 La Dischi Ricordi (Disques Ricordi) est une maison de disques italienne, fondée à Milan le  et active jusqu'en 1994 ; implantée en France au début des années 1960 sous le seul nom de Ricordi ;
 La  est une maison d'édition musicale, fondée en 1994 par la fusion des anciennes BMG et Casa Ricordi ;
 Ricordi? est un film italien réalisé par Valerio Mieli en 2018 ;
  est un livre d'aphorismes de Francesco Guicciardini, publié en 1512.
Ricordi est une entreprise éditrice et publicatrice de puzzle d'art, depuis 1808.

Notes et références